Реджайна — столица и второй по численности населения город канадской провинции Саскачеван.
 Реджайна (Нью-Мексико) — город в штате Нью-Мексико.

См.также 
 Регина